Моррис () — город в округе Стивенс, штат Миннесота, США. На площади 11,7 км² (11,1 км² — суша, 0,7 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 5068 человек. Плотность населения составляет 456,8 чел./км².

 Телефонный код города — 320
 Почтовый индекс — 56267
 FIPS-код города — 27-44242
 GNIS-идентификатор — 0648116

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Стивенс (Миннесота)
Университетские города США
Окружные центры Миннесоты